Aoshima – asteroide
Aoshima – isola giapponese nella prefettura di Miyazaki
Aoshima – isola giapponese nella prefettura di Ehime
Aoshima Bunka Kyozai – azienda giapponese attiva nel settore del modellismo